The Business steht für:

 The Business (Band), Oi!-/Punk-Band aus London, die in den späten 1970ern gegründet wurde
 The Business (Film), Gangsterfilm aus dem Jahre 2005 des Regisseurs Nick Love
 The Business (Zeitschrift), britische Zeitschrift

Siehe auch:

 Big Business
 Business